Der Name Lotis bezeichnet:

 eine Nymphe in der griechischen Mythologie, siehe Lotis (Nymphe) 
 einen Asteroiden, siehe (429) Lotis
 eine britische Automobilmarke, siehe Lotis (Automarke)